IC 1481 — галактика типа S, которая находится в созвездии Рыб ? (Спиралевидная галактика).

Открытие 
Этот объект включен в список исходной редакции каталога Index. Кроме того, поскольку этот космический объект встречается и в других исследованиях и каталогах, у него есть следующие названия: PGC 71070, UGC 12505, ZWG 406.64, IRAS23168 + 0537.

Примечания

Ссылки 
 Информация на английском и французском языках  в оригинальном «Новом общем каталоге»
 Данные в обновленном новом общем каталоге
 База данных SIMBAD
 Базы данных в базе данных VizieR
 Данные из внегалактической базы данных NASA / IPAC
 Публикации по форме IC 1481

Объекты IC